54-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2013 () проводился в городе Кингстон (Онтарио) c 16 по 24 февраля 2013 года. В Онтарио чемпионат проводился в 12-й раз, в Кингстоне — впервые.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2013, который состоялся в марте 2013 в Риге (Латвия), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 2014.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (5-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Онтарио (для самой команды, возглавляемой скипом Рэйчел Хоман, это была 1-я победа; это была и первая победа в истории мужских или женских чемпионатов Канады команды из Оттавы), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Манитоба (скип Дженнифер Джонс). Бронзовые медали завоевала команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Келли Скотт), победившая в матче за 3-е место прошлогодних чемпионов «команду Канады» (скип Хезер Недохин).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают (с 2010) проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Команды 
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб
|Хезер НедохинБет ИскьюДжессика МэйрЛейни ПитерсКори МоррисDarryl HorneSaville SC, Эдмонтон
|Кристи МурBlaine de JagerMichelle DykstraAmber CheveldaveРене ЗонненбергБрайан МурGrande Prairie CC, Гранд-Прери
| Келли СкоттДжина ШредерСаша КартерСара УозниDiane GushulakBrent GilesKelowna CC, Келоуна
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Allison RossAudrée DufresneBrittany O’RourkeSasha BeauchampАнни ЛимэйGlen TesterGlenmore CC, Доллар-де-Ормо| Дженнифер ДжонсКейтлин ЛаусДжилл ОффисерДон ЭскинКристин МаккуишДжанет АрноттSt. Vital CC, Виннипег| Мэри-Энн АрсеноКим КеллиКолин ДжонсДженнифер БакстерНэнси ДелахантПитер КоркамMayflower CC, Галифакс|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Андреа КроуфордРебекка АткинсонDanielle ParsonsJodie DeSollaДжейн БойлCharlie SullivanGage G&CC, Оромокто| Стэйси ДевероErin PorterLauren WasylkiwHeather Martin	Julie DevereauxCraig WithycombeBally Haly G&CC, Сент-Джонс| Рэйчел ХоманЭмма МискьюДжоанн КортниЛиза УиглСтефани Ле ДрюЭрл МоррисOttawa CC, Оттава|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Сьюзан БёртШелли БрэдлиSarah FullertonLeslie MacDougallStefanie ClarkПитер ГаллантCharlottetown CC, Шарлоттаун| Джилл ШумэйKara JohnstonTaryn HoltbyJinaye AyreyPatty HersikornGene FriesenMaidstone CC, Maidstone| Кэрри ГалушаШэрон КормьеМеган КормьеWendy MillerШона БарбурJock TyreYellowknife CC, Йеллоунайф|}
(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из)

 Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC-5.

 Групповой этап Турнирная таблица после окончания группового этапаСтатистика после окончания группового этапа''

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2013 и чемпионате Канады 2014 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 

 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз самому ценному игроку имени Сандры Шмирлер
(см. :en:Sandra Schmirler Most Valuable Player Award)

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Лиза Уигл (Онтарио).

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз получила Саша Картер (Британская Колумбия).

 Joan Mead Builder Award
Приз получил Эндрю Клавье (), профессиональный фотограф, в числе других своих тем для работы на протяжении 20 с лишним лет фотографировавший разные турниры по кёрлингу, в том числе и женский чемпионат Канады; в частности, его фотографии постоянно иллюстрируют публикации о событиях в мире кёрлинга на сайте Ассоциации кёрлинга Канады.

Видео (полные записи матчей)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2013

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт чемпионата (см. в веб-архиве)
  (в веб-архиве)

2013
Спорт в Канаде в 2013 году
Спортивные соревнования в Кингстоне (Онтарио)